Лисово може бити:

 Лисово (Високо), насељено мјесто у општини Високо, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Лисово (Свиленград), насељено мјесто у општини Свиленград, Хасковска област, Република Бугарска